Flying Colours — девятый студийный альбом ирландского певца Криса де Бурга, выпущенный в октябре 1988 года, на лейбле A&M Records. Пластинка смогла занять первое место в чартах Великобритании.

Спустя два месяца, в декабре 1988 года, выпущенный с альбома сингл «» сумел занять 3 место в британских чартах и 1 место в чартах Ирландии.

Список композиций 
Автор всех песен — Крис де Бург.

Примечания 

Альбомы A&M Records
Альбомы Криса де Бурга